Derivação (linguística) - processo de criação de novas palavras
Derivação regressiva - processo de redução na palavra primitiva
Derivação urinária - tipo de cirurgia do aparelho urinário
Derivação formal - uma sequência finita de sentenças
Derivação ventricular externa - um dispositivo usado em neurocirurgia
Ou ainda:
Derivada - em matemática, processo de determinação de derivadas.

Desambiguação